Moutiers ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Moutiers (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
Moutiers (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
Moutiers (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle

mit Namenszusatz:
Moutiers-au-Perche im Département Orne
Les Moutiers-en-Auge im Département Calvados
Les Moutiers-en-Cinglais im Département Calvados
Moutiers-en-Puisaye im Département Yonne
Les Moutiers-en-Retz im Département Loire-Atlantique
Les Moutiers-Hubert im Département Calvados
Moutiers-les-Mauxfaits im Département Vendée
Moutiers-Saint-Jean im Département Côte-d’Or
Moutiers-sous-Argenton im Département Deux-Sèvres
Moutiers-sous-Chantemerle im Département Deux-Sèvres
Moutiers-sur-le-Lay im Département Vendée

Siehe auch:
Mouthier
Moutier (Begriffsklärung)
Moûtiers, Gemeinde im Département Savoie, Frankreich
Moustiers-Sainte-Marie
Kanton Moûtiers im Département Savoie, Frankreich